

Communes du nom de La Ferrière 

 La Ferrière, ancienne commune française des Côtes-d'Armor, devenue, le , une commune déléguée de la commune nouvelle des Moulins.
 La Ferrière, commune française d'Indre-et-Loire
 La Ferrière, commune française de l'Isère
 La Ferrière, commune française de la Vendée

 La Ferrière, commune suisse du canton de Berne
 La Ferrière, citadelle haïtienne tout près du Cap-Haïtien

 La Ferrière-Airoux, commune française de la Vienne
 La Ferrière-au-Doyen, commune française de l'Orne
 La Ferrière-au-Doyen, ancienne commune française du Calvados
 La Ferrière-aux-Étangs, commune française de l'Orne
 La Ferrière-Béchet, commune française de l'Orne
 La Ferrière-Bochard, commune française de l'Orne
 La Ferrière-de-Flée, commune française de Maine-et-Loire
 La Ferrière-en-Parthenay, commune française des Deux-Sèvres
 La Ferrière-Harang, commune française du Calvados
 La Ferrière-sur-Risle, commune française de l'Eure

Autres communes 
 Beaumont-la-Ferrière, commune française de la Nièvre
 Danvou-la-Ferrière, commune française du Calvados
 Glos-la-Ferrière, commune française de l'Orne
 Ozoir-la-Ferrière, commune française de Seine-et-Marne

Personnages 

  Charles Grangier de La Ferrière, général français du 
  Nicolas-Joseph Billot de La Ferrière, acteur français (1749-1816)
  Laurence de la Ferrière, alpiniste et aventurière française (1957)

Divers 
 La citadelle La Ferrière, en Haïti, plus grande forteresse des Caraïbes.

Patronyme français 
Ла-Ферьер (значения)